Konrad je lahko:

 Konrad, moško osebno ime 
 Konrad, priimek več znanih ljudi